Квалификация (отборочный турнир) 21-го чемпионата Европы по волейболу среди женщин прошла в рамках предварительного этапа розыгрыша Евролиги в дивизионах «А» и «В» в период с 17 декабря 1997 по 12 июня 1999 года. Всего в квалификации приняли участие 26 национальных сборных команд. Было разыграно 7 путёвок в финальный турнир европейского первенства, совмещённый в финалом Евролиги. Непосредственно в финальную часть допущена принявшая участие в розыгрыше сборная Италии (страна-организатор).

Команды-участницы 
 Дивизион «А»: Белоруссия, Болгария, Германия, Италия, Латвия, Нидерланды, Польша, Россия, Румыния, Украина, Хорватия, Чехия.
 Дивизион «В»: Австрия, Венгрия, Греция, Дания, Испания, Македония, Словакия, Словения, Турция, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция, Югославия.

Дивизион «А»

Группа 1 
17.12.1997—12.06.1999

 1997 г.
 17 декабря: Италия — Германия 2:3 (15:12, 13:15, 13:15, 15:12, 10:15).
 19 декабря: Белоруссия — Украина 0:3 (7:15, 13:15, 13:15); Болгария — Россия 3:0 (15:13, 15:4, 15:13).
 27 декабря: Украина — Россия 0:3 (9:15, 10:15, 8:15).
 29 декабря: Белоруссия — Италия 0:3 (1:15, 11:15, 9:15).
 30 декабря: Германия — Болгария 1:3 (15:12, 4:15, 11:15, 6:15).

 1998 г.
 5 июня: Болгария — Украина 3:0 (15:6, 16:14, 15:10).
 7 июня: Болгария — Белоруссия 3:0 (15:3, 15:9, 15:5).
 13 июня: Украина — Болгария 3:2 (8:15, 15:9, 4:15, 15:6, 15:12).
 18 июня: Россия — Германия 3:0 (15:4, 15:5, 15:3).
 20 июня: Италия — Болгария 3:2 (15:12, 9:15, 15:8, 3:15, 15:8); Украина — Германия 0:3 (14:16, 9:15, 4:15).
 27 июня: Италия — Украина 3:0 (15:10, 15:4, 15:8).
 30 июня: Белоруссия — Болгария 0:3 (5:15, 2:15, 8:15).
 5 июля: Италия — Россия 2:3 (9:15, 16:14, 15:13, 8:15, 12:15); Германия — Белоруссия 3:0 (15:3, 15:4, 15:6).
 10 июля: Болгария — Италия 3:1 (15:11, 8:15, 15:6, 15:12).
 11 июля: Белоруссия — Германия 0:3 (11:15, 8:15, 13:15).
 13 июля: Белоруссия — Россия 0:3 (4:15, 0:15, 4:15).
 15 июля: Россия — Италия 3:1 (15:9, 15:9, 10:15, 15:12).
 16 июля: Россия — Белоруссия 3:0 (15:9, 15:7, 15:3).
 18 июля: Украина — Италия 0:3 (4:15, 1:15, 3:15); Германия — Россия 0:3 (8:15, 11:15, 3:15).
 25 июля: Германия — Украина 1:3 (9615, 15:11, 8:15, 14:16).

 1999 г.
 5 июня: Россия — Украина 3:0 (15:13, 15:5, 15:5); Италия — Белоруссия 3:0 (15:5, 15:6, 15:10).
 6 июня: Болгария — Германия 3:1 (15:10, 13:15, 15:9, 15:3).
 12 июня: Россия — Болгария 3:0 (15:11, 15:7, 15:3); Украина — Белоруссия 3:0 (15:9, 15:7, 15:13); Германия — Италия 0:3 (10:15, 13:15, 4:15).

Группа 2 
17.12.1997—12.06.1999

 1997 г.
 17 декабря: Латвия — Чехия 0:3 (5:15, 10:15, 6:15).
 20 декабря: Румыния — Польша 2:3 (6:15, 8:15, 15:13, 15:11, 10:15).
 28 декабря: Румыния — Нидерланды 3:1 (11:15, 15:8, 15:4, 15:6).
 30 декабря: Польша — Чехия 3:1 (17:15, 15:8, 10:15, 15:6).

 1998 г.
 9 мая: Хорватия — Латвия 3:0 (15:7, 15:8, 15:7).
 16 мая: Нидерланды — Хорватия 0:3 (7:15, 9:15, 4:15).
 5 июня: Нидерланды — Польша 1:3 (15:8, 8:15, 6:15, 12:15).
 6 июня: Хорватия — Румыния 2:3 (9:15, 15:12, 6:15, 15:8, 13:15).
 9 июня: Хорватия — Чехия 3:0 (15:5, 15:10, 15:8).
 12 июня: Нидерланды — Латвия 3:0 (15:5, 15:3, 15:4).
 13 июня: Румыния — Хорватия 3:0 (15:9, 15:9, 15:5).
 19 июня: Нидерланды — Чехия 3:0 (15:13, 15:9, 15:11).
 21 июня: Польша — Хорватия 3:1 (15:17, 15:11, 17:16, 15:11).
 24 июня: Чехия — Хорватия 0:3 (13:15, 7:15, 14:16).
 27 июня: Хорватия — Польша 3:1 (17:15, 15:5, 7:15, 15:9).
 29 июня: Чехия — Нидерланды 2:3 (14:16, 12:15, 15:9, 16:14, 11:15).
 4 июля: Латвия — Нидерланды 2:3 (11:15, 10:15, 13:15).
 5 июля: Румыния — Чехия 3:1 (15:2, 4:15, 15:4, 15:7).
 11 июля: Чехия — Румыния 2:3 (13:15, 15:9, 15:7, 6:15, 10:15); Польша — Нидерланды 3:2 (8:15, 15:9, 15:6, 14:16, 15:13.
 18 июля: Латвия — Польша 2:3 (3:15, 15:6, 0:15, 15:13, 12:15).
 25 июля: Польша — Латвия 3:0 (15:5, 15:2, 15:11).
 9 сентября: Латвия — Румыния 0:3 (9:15, 7:15, 12:15).
 16 сентября: Румыния — Латвия 3:1 (14:16, 15:4, 15:2, 15:11).

 1999 г.
 29 мая: Хорватия — Нидерланды 3:1 (15:10, 11:15, 15:12, 15:13).
 2 июня: Чехия — Польша 3:2 (8:15, 10:15, 16:14, 15:3, 15:12).
 5 июня: Латвия — Хорватия 3:2 (15:12, 12:15, 10:15, 15:13, 15:13); Нидерланды — Румыния 3:1 (15:10, 8:15, 15:7, 15:2).
 12 июня: Чехия — Латвия 3:1 (11:15, 15:13, 15:6, 15:0); Польша — Румыния 3:0 (15:11, 15:12, 15:4).

Итоги 
По итогам квалификационного турнира дивизиона «А» путёвки на чемпионат Европы 1999 года получили по четыре лучшие команды из групп — Россия, Болгария, Италия (допущенная в финальный турнир помимо квалификации), Германия, Польша, Румыния, Хорватия, Нидерланды. 

Остальные команды (Украина, Белоруссия, Чехия, Латвия) включены в категорию «А» отборочного турнира чемпионата Европы-2001.

Дивизион «В»

Группа 1 
31.05.1998—12.06.1999

Македония снялась с турнира после 4-го тура.

 1998 г.
 31 мая: Финляндия — Македония 1:3 (15:11, 4:15, 8:15, 10:15).
 6 июня: Македония — Турция 0:3 (7:15, 12:15, 6:15); Финляндия — Греция 0:3 (6:15, 10:15, 7:15).
 13 июня: Турция — Финляндия 3:1 (10:15, 15:9, 15:10, 15:8); Македония — Греция 0:3 (8:15, 15:17, 4:15).
 17 июня: Турция — Македония 3:0 (15:3, 15:2, 15:1); Греция — Финляндия 3:0 (15:7, 15:8, 15:13).
 24 июня: Греция — Турция 3:2 (15:13, 15:11, 7:15, 10:15, 15:12).

 1999 г.
 5 июня: Греция — Македония 3:0 (отказ Македонии).
 6 июня: Финляндия — Турция 0:3 (13:15, 4:15, 12:15).
 12 июня: Турция — Греция 3:0 (15:3, 15:10, 15:0); Македония — Финляндия 0:3 (отказ Македонии).

Группа 2 
20.12.1997—12.06.1999

 1997 г.
 20 декабря: Словения — Франция 0:3 (6:15, 6:15, 11:15).
 29 декабря: Словакия — Словения 3:0 (15:4, 15:3, 15:4).

 1998 г.
 28 мая: Югославия — Словакия 1:3 (15:9, 11:15, 5:15, 5:15).
 31 мая: Венгрия — Югославия 3:0 (15:12, 15:9, 15:7).
 3 июня: Югославия — Венгрия 0:3 (13:15, 6:15, 12:15); Словения — Словакия 3:0 (16:14, 15:10, 15:6).
 4 июня: Югославия — Словения 3:0 (15:3, 15:5, 15:2).
 6 июня: Франция — Словакия 3:0 (15:7, 15:8, 15:11).
 9 июня: Венгрия — Словения 3:0 (15:3, 15:3, 15:10).
 13 июня: Словения — Венгрия 1:3 (7:15, 3:15, 15:4, 2:15); Словакия — Франция 2:3 (11:15, 10:15, 15:11, 15:13, 9:15).
 17 июня: Франция — Югославия 3:0 (15:6, 15:2, 15:1).
 20 июня: Венгрия — Франция 0:3 (13:15, 8:15, 13:15); Словения — Югославия 0:3 (3:15, 10:15, 4:15).
 26 июня: Югославия — Франция 0:3 (7:15, 9:15, 12:15).
 27 июня: Словакия — Венгрия 3:1 (15:4, 15:9, 13:15, 15:8).
 4 июля: Венгрия — Словакия 3:1 (15:7, 15:10, 13:15, 15:8).
 11 июля: Франция — Венгрия 3:2 (15:5, 12:15, 15:9, 8:15, 15:11).

 1999 г.
 30 мая: Словакия — Югославия 3:0 (15:7, 17:15, 15:8).
 12 июня: Франция — Словения 3:0 (15:3, 15:6, 15:8).

Группа 3 
17.12.1997—12.06.1999

 1997 г.
 17 декабря: Дания — Швеция 0:3 (5:15, 6:15, 3:15); Швейцария — Испания 2:3 (10:15, 15:13, 2:15, 16:14, 9:15).
 28 декабря: Швеция — Швейцария 3:0 (15:9, 15:9, 17:15).

 1998 г.
 27 мая: Австрия — Дания 3:0 (15:3, 15:6, 15:4).
 4 июня: Австрия — Швеция 3:0 (15:13, 15:8, 15:8).
 7 июня: Испания — Швеция 3:0 (15:8, 15:4, 15:5).
 14 июня: Швеция — Испания 0:3 (13:15, 9:15, 9:15); Швейцария — Австрия 0:3 (8:15, 8:15, 13:15).
 17 июня: Австрия — Швейцария 3:0 (15:8, 15:7, 15:13).
 20 июня: Австрия — Испания 0:3 (9:15, 12:15, 14:16).
 27 июня: Испания — Австрия 3:0 (15:5, 15:3, 15:11).
 28 июня: Швейцария — Дания 3:0 (15:4, 15:10, 15:8).
 1 июля: Испания — Дания 3:0 (15:0, 15:6, 15:10).
 9 сентября: Дания — Испания 0:3 (12:15, 7:15, 9:15).
 13 сентября: Швеция — Австрия 3:0 (15:4, 15:8, 15:5).
 16 сентября: Дания — Швейцария 2:3 (15:13, 9:15, 2:15, 15:9, 14:16).

 1999 г.
 29 мая: Дания — Австрия 1:3 (10:15, 3:15, 15:9, 8:15).
 5 июня: Швейцария — Швеция 0:3 (9:15, 8:15, 3:15).
 9 июня: Швеция — Дания 3:0 (15:5, 15:5, 15:5).
 12 июня: Испания — Швейцария 3:0 (15:1, 15:4, 15:11).

Итоги 
По итогам квалификационного турнира дивизиона «В» в категорию «А» отборочного турнира чемпионата Европы-2001 включены победители групп Турция, Франция, Испания, а также Греция, имеющая лучшие показатели среди команд, занявших в группах вторые места.

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов
 Архив волейбольных результатов на сайте www.cev.lu

Чемпионаты Европы по волейболу среди женщин
1997 год в волейболе
1998 год в волейболе
1999 год в волейболе
Волейбол